Кубок Италии по футболу 2016/17 года () — 69-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Клубы-участники

Первый раунд  
В первом раунде участвовали 36 команд: 27 — Лиги Про и 9 — Серии D. В следующий раунд пробились 18 команд (17 — Лиги Про и 1 — Серия D).

Примечания 
1.  Итальянский спортивный суд решил засчитать клубу «Матера» техническую победу против клуба «Кароннезе», после того как гостевая команда была признана виновной в появлении на поле игрока (Филиппо Сгарби), на которого не имела права. Хотя первоначально матч закончился победой «СПАЛ» со счётом 1-0.

Второй раунд  
Во втором раунде к 18 победителям первого раунда прибавляются 22 команды Серии В. Итого 40 команд: 22 — Серии В, 17 — Лиги Про и 1 — Серии D

Третий раунд  
В третьем раунде к 20 победителям второго раунда прибавляются 12 команд Серии А, занявшие а сезоне 2015/16 места с 9 по 20. Итого 32 команды.

Четвертый раунд  
В четвертом раунде приняли участие 16 команд, одержавших победу в третьем раунде.

1/8 финала  
В 1/8 финала приняли участие 16 команд, где к одержавшим победу в четвёртом раунде командам присоединились ещё 8 команд. Матчи сыграны 10-12 и 17-19 января 2017 года.

1/4 финала  
В 1/4 финала приняли участие 8 команд. Матчи сыграны 24-25 января и 31 января-1 февраля 2017 года.

1/2 финала 
Первые матчи: 28 февраля-1 марта 2017; ответные матчи: 4-5 апреля 2017

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сетка турнира
 
 

2016/2017
Футбол в Италии в сезоне 2016/2017
Италия